|-
|(100501)||1996 XA19|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,180|| align=right|11,71|| align=right|3,536||MBA||8. prosince 1996||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(100502)||1996 XZ22|| align=right|16,9|| align=right|2,311|| align=right|0,141|| align=right|7,21|| align=right|3,513||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100503)||1996 XD25|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,149|| align=right|3,21|| align=right|3,858||MBA||9. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100504)||1997 AU8|| align=right|17,3|| align=right|2,437|| align=right|0,133|| align=right|1,44|| align=right|3,803||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100505)||1997 AA9|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,107|| align=right|6,33|| align=right|5,172||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100506)||1997 AG9|| align=right|15,7|| align=right|3,009|| align=right|0,122|| align=right|8,45|| align=right|5,220||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100507)||1997 AG12|| align=right|17,1|| align=right|2,386|| align=right|0,213|| align=right|1,54|| align=right|3,686||MBA||10. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100508)||1997 AY14|| align=right|13,9|| align=right|3,160|| align=right|0,024|| align=right|20,72|| align=right|5,617||MBA||13. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(100509)||1997 AH15|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,223|| align=right|22,31|| align=right|3,604||MBA||11. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(100510)||1997 AO18|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,092|| align=right|6,10|| align=right|3,404||MBA||15. ledna 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100511)||1997 AY18|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,104|| align=right|11,62|| align=right|5,122||MBA||10. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100512)||1997 AN20|| align=right|15,7|| align=right|2,999|| align=right|0,084|| align=right|1,66|| align=right|5,194||MBA||11. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100513)||1997 AL21|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,098|| align=right|6,57|| align=right|3,822||MBA||10. ledna 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(100514)||1997 AB24|| align=right|16,7|| align=right|2,381|| align=right|0,238|| align=right|1,08|| align=right|3,674||MBA||15. ledna 1997||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(100515)||1997 AM24|| align=right|15,1|| align=right|3,096|| align=right|0,030|| align=right|0,83|| align=right|5,446||MBA||15. ledna 1997||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(100516)||1997 BA|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,214|| align=right|13,30|| align=right|4,104||MBA||16. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100517)||1997 BD|| align=right|15,0|| align=right|3,052|| align=right|0,022|| align=right|2,44|| align=right|5,330||MBA||16. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(100518)||1997 BL|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,194|| align=right|7,63|| align=right|4,086||MBA||16. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100519)||1997 BE2|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,234|| align=right|5,02|| align=right|4,182||MBA||28. ledna 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100520)||1997 BU2|| align=right|15,9|| align=right|2,534|| align=right|0,181|| align=right|6,73|| align=right|4,032||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100521)||1997 BX5|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,060|| align=right|6,96|| align=right|5,559||MBA||26. ledna 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(100522)||1997 CA|| align=right|15,1|| align=right|3,020|| align=right|0,120|| align=right|3,22|| align=right|5,249||MBA||1. února 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(100523)||1997 CT2|| align=right|16,3|| align=right|2,521|| align=right|0,211|| align=right|2,18|| align=right|4,002||MBA||2. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100524)||1997 CV5|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,203|| align=right|3,80|| align=right|4,151||MBA||6. února 1997||Kleť||Klet
|-
|(100525)||1997 CX8|| align=right|14,7|| align=right|3,122|| align=right|0,116|| align=right|21,56|| align=right|5,516||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100526)||1997 CK9|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,077|| align=right|6,64|| align=right|3,690||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100527)||1997 CB10|| align=right|17,0|| align=right|2,372|| align=right|0,188|| align=right|0,65|| align=right|3,652||MBA||2. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100528)||1997 CZ10|| align=right|15,8|| align=right|3,102|| align=right|0,083|| align=right|3,82|| align=right|5,461||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100529)||1997 CA11|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,101|| align=right|7,83|| align=right|3,735||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100530)||1997 CE12|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,207|| align=right|7,38|| align=right|3,687||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100531)||1997 CP12|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,178|| align=right|1,99|| align=right|3,785||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100532)||1997 CB17|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,107|| align=right|6,53|| align=right|4,206||MBA||6. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100533)||1997 CH17|| align=right|16,8|| align=right|2,273|| align=right|0,207|| align=right|2,68|| align=right|3,427||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100534)||1997 CM22|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,172|| align=right|0,39|| align=right|3,665||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100535)||1997 CR22|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,189|| align=right|3,84|| align=right|3,658||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100536)||1997 CD28|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,159|| align=right|3,67|| align=right|4,222||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100537)||1997 EL4|| align=right|15,4|| align=right|3,202|| align=right|0,197|| align=right|0,80|| align=right|5,730||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100538)||1997 ET10|| align=right|15,7|| align=right|3,114|| align=right|0,121|| align=right|9,64|| align=right|5,494||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100539)||1997 EN13|| align=right|15,3|| align=right|3,070|| align=right|0,127|| align=right|5,98|| align=right|5,378||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100540)||1997 EK20|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,166|| align=right|5,58|| align=right|3,437||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100541)||1997 EG25|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,147|| align=right|7,26|| align=right|3,677||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100542)||1997 ES25|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,138|| align=right|14,25|| align=right|4,434||MBA||9. března 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(100543)||1997 ES26|| align=right|15,8|| align=right|3,160|| align=right|0,130|| align=right|1,02|| align=right|5,615||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100544)||1997 ET28|| align=right|16,9|| align=right|2,352|| align=right|0,148|| align=right|2,01|| align=right|3,606||MBA||10. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100545)||1997 ED30|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,258|| align=right|14,14|| align=right|4,397||MBA||9. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100546)||1997 EU32|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,105|| align=right|2,65|| align=right|3,391||MBA||13. března 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(100547)||1997 EQ35|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,116|| align=right|3,42|| align=right|3,682||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100548)||1997 EA36|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,093|| align=right|2,27|| align=right|4,006||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100549)||1997 EK38|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,175|| align=right|1,65|| align=right|5,358||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100550)||1997 EM41|| align=right|14,7|| align=right|2,518|| align=right|0,112|| align=right|11,09|| align=right|3,995||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100551)||1997 EM42|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,023|| align=right|9,30|| align=right|5,406||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100552)||1997 FK2|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,283|| align=right|25,14|| align=right|4,602||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100553)||1997 GD|| align=right|16,2|| align=right|1,785|| align=right|0,164|| align=right|9,81|| align=right|2,384||MBA||2. dubna 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(100554)||1997 GJ|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,103|| align=right|1,98|| align=right|4,023||MBA||4. dubna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(100555)||1997 GY1|| align=right|16,5|| align=right|2,460|| align=right|0,142|| align=right|3,58|| align=right|3,857||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100556)||1997 GS2|| align=right|16,1|| align=right|2,763|| align=right|0,130|| align=right|3,52|| align=right|4,591||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100557)||1997 GW3|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,216|| align=right|3,28|| align=right|3,651||MBA||3. dubna 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(100558)||1997 GE9|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,163|| align=right|1,82|| align=right|3,622||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100559)||1997 GO9|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,093|| align=right|3,65|| align=right|4,071||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100560)||1997 GA12|| align=right|16,1|| align=right|2,612|| align=right|0,157|| align=right|4,35|| align=right|4,221||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100561)||1997 GN18|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,019|| align=right|3,04|| align=right|4,429||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100562)||1997 GW19|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,125|| align=right|1,98|| align=right|3,594||MBA||5. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100563)||1997 GW26|| align=right|16,9|| align=right|2,351|| align=right|0,095|| align=right|1,22|| align=right|3,604||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100564)||1997 GU27|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,050|| align=right|15,44|| align=right|5,512||MBA||9. dubna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(100565)||1997 GC29|| align=right|16,8|| align=right|2,558|| align=right|0,167|| align=right|0,36|| align=right|4,091||MBA||9. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100566)||1997 GF33|| align=right|16,5|| align=right|2,629|| align=right|0,162|| align=right|3,13|| align=right|4,262||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100567)||1997 GM36|| align=right|16,7|| align=right|2,428|| align=right|0,156|| align=right|3,32|| align=right|3,782||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100568)||1997 GV37|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,169|| align=right|2,51|| align=right|3,599||MBA||5. dubna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(100569)||1997 HR|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,057|| align=right|4,74|| align=right|4,066||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100570)||1997 HU1|| align=right|16,3|| align=right|2,545|| align=right|0,127|| align=right|0,38|| align=right|4,060||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100571)||1997 HH2|| align=right|17,2|| align=right|2,392|| align=right|0,221|| align=right|3,01|| align=right|3,698||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100572)||1997 HJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,707|| align=right|0,106|| align=right|4,62|| align=right|4,453||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100573)||1997 HR2|| align=right|16,9|| align=right|2,399|| align=right|0,235|| align=right|3,07|| align=right|3,715||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100574)||1997 HS2|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,204|| align=right|3,36|| align=right|3,613||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100575)||1997 HD3|| align=right|18,2|| align=right|2,309|| align=right|0,071|| align=right|1,71|| align=right|3,509||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100576)||1997 HJ10|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,096|| align=right|5,29|| align=right|3,420||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100577)||1997 HM10|| align=right|16,6|| align=right|2,447|| align=right|0,223|| align=right|1,91|| align=right|3,827||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100578)||1997 HY10|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,258|| align=right|9,63|| align=right|4,240||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100579)||1997 HS11|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,193|| align=right|13,51|| align=right|4,176||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100580)||1997 HM16|| align=right|17,1|| align=right|2,379|| align=right|0,144|| align=right|0,71|| align=right|3,669||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100581)||1997 HA17|| align=right|16,8|| align=right|2,673|| align=right|0,130|| align=right|4,32|| align=right|4,369||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100582)||1997 HC17|| align=right|16,0|| align=right|2,577|| align=right|0,192|| align=right|4,03|| align=right|4,135||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100583)||1997 JY9|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,144|| align=right|9,70|| align=right|3,673||MBA||10. května 1997||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(100584)||1997 JJ14|| align=right|16,4|| align=right|2,394|| align=right|0,191|| align=right|2,35|| align=right|3,703||MBA||1. května 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100585)||1997 LN9|| align=right|16,1|| align=right|2,543|| align=right|0,175|| align=right|11,56|| align=right|4,055||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100586)||1997 LP15|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,173|| align=right|3,48|| align=right|3,834||MBA||8. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100587)||1997 MH|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,133|| align=right|5,63|| align=right|3,696||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100588)||1997 MV3|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,243|| align=right|5,56|| align=right|4,193||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100589)||1997 MV8|| align=right|15,6|| align=right|2,530|| align=right|0,169|| align=right|12,63|| align=right|4,024||MBA||29. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100590)||1997 NP1|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,130|| align=right|36,53|| align=right|4,621||MBA||2. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100591)||1997 NW2|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,096|| align=right|7,54|| align=right|5,276||MBA||2. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100592)||1997 NN5|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,248|| align=right|8,16|| align=right|3,779||MBA||5. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100593)||1997 OH1|| align=right|16,1|| align=right|2,479|| align=right|0,245|| align=right|1,78|| align=right|3,902||MBA||28. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100594)||1997 OH2|| align=right|16,5|| align=right|2,466|| align=right|0,194|| align=right|2,19|| align=right|3,872||MBA||30. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(100595)||1997 PA2|| align=right|15,9|| align=right|2,938|| align=right|0,099|| align=right|2,29|| align=right|5,036||MBA||4. srpna 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(100596) Perrett||1997 PN2|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,181|| align=right|10,37|| align=right|5,291||MBA||9. srpna 1997||Dominion||D. D. Balam
|-
|(100597)||1997 PY4|| align=right|16,0|| align=right|2,535|| align=right|0,194|| align=right|13,04|| align=right|4,036||MBA||11. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100598)||1997 QO1|| align=right|15,9|| align=right|1,906|| align=right|0,064|| align=right|18,82|| align=right|2,631||MBA||31. srpna 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(100599)||1997 QV4|| align=right|17,5|| align=right|2,304|| align=right|0,089|| align=right|1,63|| align=right|3,496||MBA||31. srpna 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(100600)||1997 RX1|| align=right|14,8|| align=right|3,241|| align=right|0,139|| align=right|4,75|| align=right|5,833||MBA||4. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(100601)||1997 RF4|| align=right|14,5|| align=right|2,838|| align=right|0,173|| align=right|8,09|| align=right|4,780||MBA||4. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(100602)||1997 RD9|| align=right|15,7|| align=right|3,195|| align=right|0,211|| align=right|3,33|| align=right|5,710||MBA||10. září 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(100603)||1997 RN9|| align=right|15,9|| align=right|2,521|| align=right|0,178|| align=right|13,13|| align=right|4,003||MBA||15. září 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(100604)||1997 RY9|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,119|| align=right|4,38|| align=right|4,147||MBA||11. září 1997||Uccle||T. Pauwels
|-
|(100605)||1997 SR1|| align=right|16,4|| align=right|2,527|| align=right|0,175|| align=right|3,74|| align=right|4,015||MBA||23. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100606)||1997 SU2|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,197|| align=right|10,90|| align=right|4,451||MBA||25. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(100607)||1997 SB4|| align=right|16,6|| align=right|2,691|| align=right|0,310|| align=right|1,36|| align=right|4,413||MBA||26. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(100608)||1997 SQ6|| align=right|16,4|| align=right|2,677|| align=right|0,138|| align=right|0,89|| align=right|4,380||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100609)||1997 ST6|| align=right|15,1|| align=right|3,003|| align=right|0,072|| align=right|9,31|| align=right|5,202||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100610)||1997 ST18|| align=right|16,0|| align=right|2,767|| align=right|0,081|| align=right|0,67|| align=right|4,601||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100611)||1997 SR19|| align=right|15,9|| align=right|3,005|| align=right|0,173|| align=right|2,39|| align=right|5,208||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100612)||1997 SL25|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,203|| align=right|13,40|| align=right|4,432||MBA||29. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(100613)||1997 SM31|| align=right|16,8|| align=right|2,529|| align=right|0,232|| align=right|8,33|| align=right|4,022||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100614)||1997 SX34|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,345|| align=right|12,16|| align=right|4,576||MBA||28. září 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(100615)||1997 TX1|| align=right|16,5|| align=right|2,209|| align=right|0,206|| align=right|2,76|| align=right|3,282||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(100616)||1997 TN2|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,204|| align=right|14,00|| align=right|4,093||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(100617)||1997 TQ2|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,139|| align=right|5,10|| align=right|5,485||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(100618)||1997 TJ11|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,227|| align=right|9,58|| align=right|4,599||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100619)||1997 TK14|| align=right|12,4|| align=right|5,186|| align=right|0,081|| align=right|18,01|| align=right|11,81||JUT||4. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100620)||1997 TM20|| align=right|15,3|| align=right|3,110|| align=right|0,043|| align=right|15,65|| align=right|5,483||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100621)||1997 TX23|| align=right|15,6|| align=right|3,078|| align=right|0,132|| align=right|0,63|| align=right|5,400||MBA||11. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100622)||1997 TK26|| align=right|16,3|| align=right|2,557|| align=right|0,299|| align=right|11,43|| align=right|4,087||MBA||13. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100623)||1997 TP27|| align=right|15,6|| align=right|3,091|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|5,432||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100624)||1997 TR28|| align=right|12,8|| align=right|5,255|| align=right|0,124|| align=right|4,37|| align=right|12,05||JUT||6. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(100625)||1997 UZ|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,109|| align=right|2,66|| align=right|4,637||MBA||22. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(100626)||1997 UE2|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,268|| align=right|6,41|| align=right|4,192||MBA||21. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(100627)||1997 UD3|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,161|| align=right|8,01|| align=right|4,500||MBA||19. října 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100628)||1997 UX3|| align=right|15,9|| align=right|2,674|| align=right|0,366|| align=right|7,90|| align=right|4,372||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100629)||1997 UL5|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,144|| align=right|9,52|| align=right|3,730||MBA||21. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100630)||1997 UQ7|| align=right|16,5|| align=right|2,270|| align=right|0,122|| align=right|6,94|| align=right|3,419||MBA||22. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(100631)||1997 UH8|| align=right|15,7|| align=right|2,908|| align=right|0,221|| align=right|1,73|| align=right|4,958||MBA||29. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(100632)||1997 UZ12|| align=right|15,8|| align=right|3,008|| align=right|0,122|| align=right|0,41|| align=right|5,215||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100633)||1997 UX13|| align=right|15,0|| align=right|3,172|| align=right|0,129|| align=right|10,82|| align=right|5,648||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100634)||1997 UE24|| align=right|17,3|| align=right|2,147|| align=right|0,190|| align=right|2,72|| align=right|3,145||MBA||30. října 1997||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(100635)||1997 UQ24|| align=right|16,3|| align=right|2,579|| align=right|0,142|| align=right|1,84|| align=right|4,141||MBA||30. října 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(100636)||1997 UY26|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,247|| align=right|14,34|| align=right|3,813||MBA||26. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(100637)||1997 VF2|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,152|| align=right|14,39|| align=right|4,126||MBA||1. listopadu 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(100638)||1997 VS2|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,188|| align=right|7,81|| align=right|5,359||MBA||1. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100639)||1997 VV3|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,153|| align=right|15,08|| align=right|4,133||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100640)||1997 VY3|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,259|| align=right|7,97|| align=right|3,745||MBA||7. listopadu 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|(100641)||1997 VO4|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,161|| align=right|29,90|| align=right|4,209||MBA||3. listopadu 1997||Sormano||V. Giuliani; F. Manca
|-
|(100642)||1997 VV4|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,225|| align=right|2,08|| align=right|4,156||MBA||4. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(100643)||1997 VZ5|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,225|| align=right|6,48|| align=right|4,263||MBA||9. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100644)||1997 VV6|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|7,10|| align=right|4,190||MBA||1. listopadu 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(100645)||1997 VP8|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,238|| align=right|2,68|| align=right|4,165||MBA||3. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100646)||1997 WR|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,153|| align=right|3,80|| align=right|4,228||MBA||19. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100647)||1997 WS2|| align=right|16,1|| align=right|2,208|| align=right|0,168|| align=right|2,88|| align=right|3,280||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100648)||1997 WZ2|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,155|| align=right|4,61|| align=right|3,521||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100649)||1997 WF4|| align=right|16,9|| align=right|2,648|| align=right|0,084|| align=right|2,13|| align=right|4,309||MBA||20. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100650)||1997 WN4|| align=right|15,9|| align=right|2,669|| align=right|0,150|| align=right|2,93|| align=right|4,361||MBA||20. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100651)||1997 WU10|| align=right|16,4|| align=right|2,637|| align=right|0,065|| align=right|6,87|| align=right|4,282||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100652)||1997 WN11|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,141|| align=right|3,46|| align=right|4,109||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100653)||1997 WD12|| align=right|16,3|| align=right|2,599|| align=right|0,183|| align=right|3,78|| align=right|4,189||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100654)||1997 WM12|| align=right|16,0|| align=right|2,572|| align=right|0,124|| align=right|2,66|| align=right|4,123||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100655)||1997 WJ14|| align=right|16,0|| align=right|3,042|| align=right|0,080|| align=right|2,07|| align=right|5,306||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100656)||1997 WD17|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,177|| align=right|6,23|| align=right|4,028||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100657)||1997 WT18|| align=right|15,9|| align=right|2,580|| align=right|0,131|| align=right|9,11|| align=right|4,143||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100658)||1997 WH20|| align=right|15,6|| align=right|2,791|| align=right|0,152|| align=right|3,48|| align=right|4,661||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100659)||1997 WM20|| align=right|16,8|| align=right|2,652|| align=right|0,037|| align=right|2,21|| align=right|4,318||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100660)||1997 WL21|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,228|| align=right|2,53|| align=right|4,249||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100661)||1997 WZ26|| align=right|16,1|| align=right|2,645|| align=right|0,228|| align=right|7,24|| align=right|4,300||MBA||28. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100662)||1997 WM28|| align=right|16,0|| align=right|2,789|| align=right|0,185|| align=right|2,41|| align=right|4,657||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100663)||1997 WN30|| align=right|14,5|| align=right|3,244|| align=right|0,115|| align=right|5,67|| align=right|5,842||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100664)||1997 WZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,181|| align=right|6,48|| align=right|4,307||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100665)||1997 WT36|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,252|| align=right|7,68|| align=right|4,178||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100666)||1997 WO37|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,200|| align=right|3,19|| align=right|3,797||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100667)||1997 WH40|| align=right|16,3|| align=right|2,446|| align=right|0,173|| align=right|0,96|| align=right|3,826||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100668)||1997 WH44|| align=right|16,6|| align=right|2,328|| align=right|0,181|| align=right|5,16|| align=right|3,551||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100669)||1997 WK50|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,300|| align=right|3,05|| align=right|4,161||MBA||28. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100670)||1997 WV50|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,094|| align=right|3,28|| align=right|4,399||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(100671)||1997 WN57|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,335|| align=right|10,50|| align=right|4,646||MBA||26. listopadu 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(100672)||1997 WF58|| align=right|16,2|| align=right|2,550|| align=right|0,249|| align=right|5,07|| align=right|4,070||MBA||30. listopadu 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(100673)||1997 XY|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,231|| align=right|3,51|| align=right|4,111||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100674)||1997 XX1|| align=right|14,2|| align=right|2,521|| align=right|0,168|| align=right|6,91|| align=right|4,002||MBA||2. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(100675)||1997 XP2|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,260|| align=right|4,59|| align=right|4,224||MBA||4. prosince 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(100676)||1997 XO5|| align=right|16,4|| align=right|2,573|| align=right|0,286|| align=right|5,37|| align=right|4,126||MBA||6. prosince 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100677)||1997 XO6|| align=right|16,1|| align=right|2,668|| align=right|0,105|| align=right|1,19|| align=right|4,357||MBA||5. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(100678)||1997 XV9|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,250|| align=right|12,34|| align=right|4,209||MBA||4. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100679)||1997 XV10|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,198|| align=right|5,42|| align=right|3,434||MBA||15. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100680)||1997 XW10|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,179|| align=right|2,73|| align=right|4,184||MBA||15. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100681)||1997 YD1|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,291|| align=right|22,74|| align=right|3,438||MBA||19. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100682)||1997 YE1|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,077|| align=right|14,08|| align=right|4,395||MBA||19. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100683)||1997 YW1|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,311|| align=right|9,65|| align=right|5,379||MBA||20. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100684)||1997 YX1|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,228|| align=right|3,85|| align=right|4,061||MBA||21. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100685)||1997 YH2|| align=right|16,4|| align=right|2,168|| align=right|0,118|| align=right|5,35|| align=right|3,191||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100686)||1997 YA3|| align=right|15,7|| align=right|2,675|| align=right|0,170|| align=right|12,65|| align=right|4,375||MBA||24. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100687)||1997 YF4|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,075|| align=right|3,12|| align=right|4,342||MBA||23. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100688)||1997 YU5|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,273|| align=right|6,97|| align=right|4,646||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100689)||1997 YW6|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,317|| align=right|12,54|| align=right|4,219||MBA||25. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(100690)||1997 YY6|| align=right|17,0|| align=right|2,588|| align=right|0,319|| align=right|8,24|| align=right|4,164||MBA||25. prosince 1997||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(100691)||1997 YF7|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,216|| align=right|4,52|| align=right|3,638||MBA||25. prosince 1997||Saji||Saji
|-
|(100692)||1997 YJ7|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,221|| align=right|12,91|| align=right|4,141||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100693)||1997 YP9|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,178|| align=right|11,80|| align=right|4,273||MBA||26. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(100694)||1997 YH11|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,219|| align=right|3,58|| align=right|4,183||MBA||21. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100695)||1997 YK11|| align=right|16,7|| align=right|2,243|| align=right|0,049|| align=right|7,40|| align=right|3,358||MBA||28. prosince 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(100696)||1997 YJ14|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,238|| align=right|3,04|| align=right|4,138||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100697)||1997 YB15|| align=right|17,0|| align=right|2,312|| align=right|0,107|| align=right|3,34|| align=right|3,516||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100698)||1997 YK15|| align=right|15,6|| align=right|3,020|| align=right|0,203|| align=right|1,90|| align=right|5,248||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100699)||1997 YR17|| align=right|15,2|| align=right|3,143|| align=right|0,172|| align=right|2,32|| align=right|5,572||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100700)||1997 YX17|| align=right|16,6|| align=right|2,322|| align=right|0,072|| align=right|6,44|| align=right|3,537||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100701)||1998 AC1|| align=right|15,6|| align=right|2,230|| align=right|0,119|| align=right|6,96|| align=right|3,330||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100702)||1998 AK1|| align=right|16,7|| align=right|2,305|| align=right|0,253|| align=right|3,08|| align=right|3,499||MBA||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100703)||1998 AL3|| align=right|15,6|| align=right|2,806|| align=right|0,206|| align=right|9,01|| align=right|4,700||MBA||5. ledna 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(100704)||1998 BG|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,125|| align=right|12,44|| align=right|4,336||MBA||17. ledna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(100705)||1998 BO5|| align=right|15,8|| align=right|2,797|| align=right|0,109|| align=right|2,65|| align=right|4,678||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100706)||1998 BQ7|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,272|| align=right|11,95|| align=right|4,233||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(100707)||1998 BW14|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,095|| align=right|4,53|| align=right|4,673||MBA||25. ledna 1998||Modra||A. Galád
|-
|(100708)||1998 BL17|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,089|| align=right|7,88|| align=right|4,439||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100709)||1998 BP17|| align=right|17,2|| align=right|2,336|| align=right|0,172|| align=right|3,99|| align=right|3,571||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100710)||1998 BU17|| align=right|16,7|| align=right|2,210|| align=right|0,210|| align=right|1,62|| align=right|3,285||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100711)||1998 BD19|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,217|| align=right|5,45|| align=right|3,516||MBA||27. ledna 1998||Sormano||A. Testa; P. Ghezzi
|-
|(100712)||1998 BW19|| align=right|16,7|| align=right|2,270|| align=right|0,145|| align=right|4,28|| align=right|3,420||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100713)||1998 BG20|| align=right|15,5|| align=right|2,926|| align=right|0,053|| align=right|3,87|| align=right|5,005||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100714)||1998 BM20|| align=right|14,3|| align=right|3,159|| align=right|0,109|| align=right|14,01|| align=right|5,613||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100715)||1998 BK21|| align=right|16,3|| align=right|2,808|| align=right|0,102|| align=right|0,43|| align=right|4,704||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100716)||1998 BF23|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,269|| align=right|6,20|| align=right|4,502||MBA||25. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100717)||1998 BL23|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,111|| align=right|9,70|| align=right|3,458||MBA||25. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100718)||1998 BR24|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,222|| align=right|3,78|| align=right|4,231||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100719)||1998 BU26|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,081|| align=right|7,11|| align=right|3,337||MBA||29. ledna 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(100720)||1998 BA28|| align=right|14,3|| align=right|3,442|| align=right|0,102|| align=right|7,24|| align=right|6,385||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100721)||1998 BD29|| align=right|16,4|| align=right|2,270|| align=right|0,150|| align=right|4,41|| align=right|3,419||MBA||25. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100722)||1998 BB30|| align=right|16,0|| align=right|2,181|| align=right|0,100|| align=right|3,01|| align=right|3,220||MBA||29. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100723)||1998 BM35|| align=right|16,5|| align=right|2,370|| align=right|0,189|| align=right|6,83|| align=right|3,648||MBA||28. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100724)||1998 BM38|| align=right|15,6|| align=right|2,783|| align=right|0,009|| align=right|1,61|| align=right|4,643||MBA||29. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100725)||1998 BO43|| align=right|14,6|| align=right|2,701|| align=right|0,184|| align=right|12,07|| align=right|4,439||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100726)||1998 BY43|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,185|| align=right|10,49|| align=right|4,600||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(100727)||1998 BF45|| align=right|14,2|| align=right|3,083|| align=right|0,150|| align=right|11,39|| align=right|5,411||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100728)||1998 CK|| align=right|15,4|| align=right|2,768|| align=right|0,032|| align=right|5,58|| align=right|4,603||MBA||2. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(100729)||1998 CX|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,035|| align=right|5,01|| align=right|4,520||MBA||5. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(100730)||1998 CE2|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,249|| align=right|4,76|| align=right|3,378||MBA||13. února 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(100731)||1998 DO|| align=right|14,9|| align=right|2,774|| align=right|0,160|| align=right|12,94|| align=right|4,621||MBA||18. února 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(100732)||1998 DQ|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,113|| align=right|14,07|| align=right|4,303||MBA||19. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(100733)||1998 DA1|| align=right|16,7|| align=right|2,297|| align=right|0,106|| align=right|6,17|| align=right|3,481||MBA||18. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(100734)||1998 DB1|| align=right|15,7|| align=right|3,106|| align=right|0,164|| align=right|2,31|| align=right|5,472||MBA||18. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(100735)||1998 DE1|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,128|| align=right|3,98|| align=right|3,655||MBA||19. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(100736)||1998 DD7|| align=right|15,1|| align=right|3,105|| align=right|0,031|| align=right|14,44|| align=right|5,470||MBA||17. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100737)||1998 DR9|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,137|| align=right|7,05|| align=right|3,508||MBA||23. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(100738)||1998 DB12|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,232|| align=right|4,17|| align=right|3,459||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100739)||1998 DA14|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,171|| align=right|2,03|| align=right|3,517||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100740)||1998 DP22|| align=right|15,6|| align=right|2,691|| align=right|0,207|| align=right|10,53|| align=right|4,413||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100741)||1998 DS23|| align=right|15,5|| align=right|2,683|| align=right|0,290|| align=right|8,10|| align=right|4,395||MBA||26. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100742)||1998 DW25|| align=right|17,5|| align=right|2,377|| align=right|0,147|| align=right|1,96|| align=right|3,664||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100743)||1998 DC30|| align=right|16,2|| align=right|2,208|| align=right|0,259|| align=right|6,97|| align=right|3,280||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100744)||1998 DU36|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,109|| align=right|3,69|| align=right|3,371||MBA||28. února 1998||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(100745)||1998 ET3|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,189|| align=right|7,24|| align=right|3,448||MBA||2. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100746)||1998 ED4|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,168|| align=right|2,50|| align=right|3,513||MBA||2. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100747)||1998 EO4|| align=right|17,0|| align=right|2,151|| align=right|0,133|| align=right|5,05|| align=right|3,154||MBA||3. března 1998||Teide||Teide
|-
|(100748)||1998 EW4|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,219|| align=right|5,24|| align=right|3,553||MBA||1. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100749)||1998 EN5|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,059|| align=right|6,66|| align=right|3,520||MBA||1. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100750)||1998 EX8|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,212|| align=right|11,41|| align=right|4,390||MBA||6. března 1998||Gekko||T. Kagawa
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek